Олена Остапенко виграла турнір 2019-го року й захищала титул, але поступилася у фіналі Кларі Таусон з рахунком 3–6, 6–4, 4–6.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

BGL Luxembourg Open - Singles
2021 Singles
2021 у люксембурзькому спорті